

Oryginalne programy Cartoon Network

Koprodukcje

Filmy telewizyjne

Filmy kinowe